Dunaj peut désigner :

Hydrologie
 le Danube en slovaque

Art
 , groupe de rock progressif tchèque

Topologie
 Dunaj, village de Pologne, dans la voïvodie de Mazovie
 Dunaj, village de Slovénie